NGC 4498 (другие обозначения — UGC 7669, IRAS12291+1707, MCG 3-32-56, VCC 1379, ZWG 99.75, KUG 1229+171, PGC 41472) — спиральная галактика с перемычкой (SBc) в созвездии Волосы Вероники.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4498
Волосы Вероники (созвездие)